InChI (англ. International Chemical Identifier) — международный текстовый химический идентификатор. Представляет собой стандартизированный структурный код для обозначения молекул, разработанный, чтобы обеспечить стандартный и читаемый способ кодирования молекулярной информации и облегчить поиск такой информации в базах данных и в интернете. Разработан IUPAC и NIST в течение 2000-2005 годов. Дальнейшее развитие стандарта поддерживается начиная с 2010 года некоммерческой организацией InChI Trust, являющейся членом IUPAC. Текущая версия 1.04 была выпущена в сентябре 2011 года.

До версии 1.04, программное обеспечение было в свободном доступе под лицензией Open source, но теперь находится под пользовательской лицензией IUPAC-InChI Trust License.

Примечания

Химическая номенклатура